Эфи́р ():

Мифология и философия 
 Эфир — верхний слой неба в древнегреческой мифологии, место пребывания богов.
 Эфир — тончайшая пятая стихия в античной и средневековой натурфилософии, физике и алхимии.

Физика 
 Эфир (устар.) — предполагаемая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны.

Химия 
 Эфиры — совокупное название нескольких классов химических соединений. Данная многозначность сложилась в процессе развития химической номенклатуры (изначально существовал один общий класс веществ).
 Простые эфиры — органические соединения, в молекулах которых два углеводородных радикала связаны атомом кислорода. Наиболее известен диэтиловый эфир.
 Сложные эфиры — производные карбоновых или минеральных кислот, в которых гидроксильная группа -OH кислотной функции заменена на спиртовой остаток.
 Полиэфиры — высокомолекулярные соединения, получаемые поликонденсацией многоосновных кислот или их альдегидов с многоатомными спиртами.

Информационные технологии и связь 
 «Эфир» — серия советских космических аппаратов.
 «Эфир» — первая советская транзисторная радиола.
 «Эфир» — советский серийный коротковолновый трансивер для любительской радиосвязи.
 Эфир — криптовалюта блокчейн-платформы Ethereum.
 Прямой эфир — трансляция теле- или радиосигнала в реальном времени.
 Телефонный эфир — явление, позволявшее осуществлять конференц-связь при использовании декадно-шаговых АТС.

Прочее 
 Эфир, Михал (род. 1992) — польский футболист

См. также 
 
 Эфирные масла